Warship (Long Island - 2008) era una banda post-hardcore formada por los ex-componentes de la banda From Autumn to Ashes Francis Mark (voz y batería) y Rob Lauritsen (guitarra, bajo). Según las palabras del mismo Francis Mark "... sentía que había logrado todo lo que podía esperar de From Autumn to Ashes, por lo que Warship no es un descanso del grupo, sino un adiós..."

Historia 

Warship debutó con dos canciones "Toil" y "Wounded Paw" a través de myspace/mywarship. La banda terminó de grabar su álbum debut Supply and Depend en verano del 2008 en un estudio de Nueva York. Contó con el productor Andrew Schneider y se realizó bajo el sello de Vagrant Records.
El disco contó con 10 canciones las cuales fueron tocadas en directo en la gira que la banda realizó desde el 20 de agosto (Orlando (Florida)) hasta el 14 de septiembre (Filadelfia, Pensilvania) que tocaron junto a Reggie and the Full Effect.
Posteriormente en mayo del 2009 se realizó una gira por Europa, en la cual la banda recorrió Escocia, Inglaterra, Holanda y Alemania.
El 30 de diciembre de 2009 Francis Mark, despedía del grupo Warship en el blog oficial de Myspace:

"Hello, I've gotten a bunch of messages over the last few months with people asking if this is still a band and i apologize for leaving everyone guessing. I didn't know how to respond because when I thought about it I'm not sure if you could call what we did a "band". We did four tours and had four different bass players, three drummers and three guitar players. Rob and I went into the studio and recorded a full length having never played a show and we hoped to fill out the rest of the band after the fact but that never fell into place. We were lucky and grateful to play with so many awesome musicians but it was also stressful and unstable wondering what the cast was going to be as tours approached. So many things kept working against us. Then some tours came up which Rob could not do and I stubbornly expected him to let all other things in his life fall by the wayside to try to keep Warship on track. Of course this was unreasonable and nearly ended our friendship altogether. With 50% of the creative force of Warship no longer involved I tried to keep it going until summer 09, when I returned from an extremely challenging tour of Europe and my father was in a near fatal motorcycle accident. I spent a lot of time in New York after that with my family and didn't think much about music for a little while. I'll try to keep this short because I know most are only interested in a yes or no answer as to whether or not Warship is still a band. A band? No. We will probably never be an active touring band again. Will we ever make music again? Who knows. I love recording. I would stay in the studio recording new things all year if someone would fund it. Never say never, but don't hold your breath either. Whatever happens, Supply and Depend is something I'm glad we did and proud to have been a part of. At least you'll have that forever. peace in the new decade, FM"

Miembros

Última formación 
 Francis Mark – voz, batería (2008–2009)
 Tom Tierney – guitarra(2009)
 Sean Auer – bajo (2009)

Miembros anteriores  
 Rob Lauritsen - guitarra, bajo (2008-2009)
 Darren Simoes - bajo (2008)
 Greg March - batería (2008)

Discografía

Referencias 

Grupos de post-hardcore de Estados Unidos